Багдасаря́н () — армянская фамилия, образованная от армянского имени Багдасар с армянским суффиксом -ян («сын»).Русифицированная версия этой же фамилии — Багдасаров.

Известные носители 
 Багдасарян, Анаид Захаровна — бригадир колхоза имени Калинина Микояновского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Багдасарян, Анаит Гайковна — звеньевая колхоза имени 26 комиссаров Арташатского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Багдасарян, Арев Григоровна (1913—1994) — народная артистка Армении.
 Багдасарян, Арташес Арменович (род. 1984) — армянский футболист.
 Багдасарян, Артур Ваганович (род. 1968) — армянский политик, лидер партии «Оринац Еркир».
 Багдасарян, Ашот Геворгович (род. 1952) — армянский политический деятель и предприниматель.
 Багдасарян, Бархудар Лендрушевич (род. 1963) — российский бизнесмен, основатель агрохолдинга.
 Багдасарян, Ваге Грачиевич (род. 1993) — армянский шахматист.
 Багдасарян, Ваграм Вагинакович (род. 1961) — армянский политический деятель.
 Багдасарян, Вардан Эрнестович (род. 1971) — российский историк.
 Багдасарян, Гагик Аршавирович (род. 1945) — армянский дипломат.
 Багдасарян, Гегам Багдасарович (1902—1976) — армянский советский поэт. Псевдоним — Гегам Сарьян.
 Багдасарян, Грануш Сааковна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Багдасарян, Гурген Торгомович (род. 1955) — советский борец.
 Багдасарян, Даниел Аракелович — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Багдасарян, Диана Даниэлевна (род. 1980) — российская пианистка.
 Багдасарян, Иосиф Ованесович (1947—2015) — советский и российский врач и организатор здравоохранения.
 Багдасарян, Месроп Семёнович (1894—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Багдасарян, Оганес Мнацаканович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Багдасарян, Паруйр Микаелович — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Багдасарян, Руслан Рудольфович (1992) — российский самбист.
 Багдасарян, Саркис Иванович (1923—2001) — армянский советский скульптор, народный художник Армянской ССР (1978), профессор (1980), лауреат Государственной премии Армянской ССР (1985).
 Багдасарян, Семён Карапетович (1913—1993) — Герой Советского Союза.
 Багдасарян, Степан Сергеевич (род. 1966) — советский и армянский футболист.
 Багдасарян, Феник Бениаминовна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Багдасарян, Эдгар Эрнестович (род. 1964) — армянский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист.
 Багдасарян, Эдик — армянский журналист.
 
 Багдасарян, Эмиль Суренович (род. 1937) — советский футболист.

См. также

Примечания